Parterapi har flere betydninger:
 Parterapi (film) − en komedie fra 2010 af Kenneth Kainz
 Parterapi (tv-serie) − en satireserie fra 2019, sendt på DR2